

Anno 
 887 o 887 a.C.

Codici 
 887 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ojima, nella Prefettura di Gunma, del Giappone

Matematica 
 887 – numero